Гугули Юсуповна Чанидзе (; 1933—2018) — колхозница-чаевод колхоза села Эрге Аджарской АССР, Герой Социалистического Труда с 8 апреля 1971 года.

Биография 
Родилась 1933 года 1 августа в селе Квемо-Джочо Батумского района Аджарской АССР в крестьянской семье.

После окончания 7 классов Эргийской средней школы, в 1947 году начала работать в колхозе села Эрге чаеводом, где проработала до 1991 года.

В 1974—1975 годах обучалась в Батумской железнодорожной школе без отрыва от производства.

В 1954—1955 годы принята в ряды комсомольской организации.

С 1957 года член КПСС.

В 1970 году была награждена юбилейной медалью «За доблестный труд» в честь ознаменования 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

В 1966—1976 годах — член комитета Аджарского обкома КП Грузии.

За высокие показатели в труде было присвоено звание Героя Социалистического Труда (1971 год 8 апреля) и была награждена орденом Ленина.

С 1973 года член Хелвачаурского райкома КП Грузии.

В 1971, 1976, 1981, 1986 годах избиралась делегатом ХХIV-XXV-XXVI-XXVII съездов Компартии Грузии, на XXIV съезде была избрана членом Мандатной комиссии.

С 1976 года по 1986 год была членом Центрального Комитета Компартии Грузии. С 1977 до 1991 года — член Республиканского совета профсоюзов.

Депутат Верховного Совета Аджарской АССР 9-го и 10-го созыва.

За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР Главным комитетом ВДНХ СССР была награждена 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями.

Награждена четыре раза медалями и наградами «Победитель социалистического соревнования». Много раз награждена Почетными грамотами обкома, райкома и колхоза.

Член правления колхоза и член партбюро колхоза.

Член Женского комитета обкома и председатель Женского комитета колхоза.

Районный депутат сельсовета.

Семья 

Муж — Авраам Казимович Лорткипанидзе, 1930 года рождения 

Дочь — Наира Авраамовна Лорткипанидзе, 1957 года рождения

Дочь — Натела Авраамовна Лорткипанидзе, 1958 года рождения

Сын — Теймураз Авраамович Лорткипанидзе, 1961 года рождения

Награды и премии 

 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина

Ссылки 
 

Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС